

Toponyme
Kirkby est le nom de plusieurs villes du Royaume-Uni :
Kirkby, dans le Merseyside, près de Liverpool
Kirkby, dans le Lincolnshire 
Kirkby, dans le Yorkshire du Nord

Patronyme
Emma Kirkby (1949), soprano britannique

Autre
La Médaille Peter-Kirkby, médaille décernée par l'Association canadienne des physiciens et physiciennes.